Christian Defaye (1934-1997), journaliste français.
 Jean-Michel Defaye (1932-), compositeur, un arrangeur et un chef d'orchestre français.
 Corinne Clavien-Defayes, œnologue suisse.

Lien externe 
 
Patronyme auvergnat